Trawniki kan verwijzen naar:
 Trawniki (gemeente)
 Trawniki (Lublin)
 Kamp Trawniki, concentratiekamp nabij de plaats Trawniki
 Trawniki (vrijwilligers), Hilfswilligers die waren opgeleid in concentratiekamp Trawniki